Vox coelestis (dt. Himmelsstimme) steht für
 Vox coelestis, ein Orgelregister
 Capella „Vox coelestis“, Kirchengebäude in Weimar